El nombre de Ermita de Santo Cristo (o del Cristo, o Santísimo Cristo) es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas, en honor a Santo Cristo.

 Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad''

En España 
 Ermita del Santo Cristo de San Sebastián, situada en Coruña del Conde.
 Ermita del Santo Cristo de Miranda, situada en Santa María de las Hoyas.

 Ermita del Santo Cristo de la Salud, situada en Valdemoro.
 Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz, situada en Marbella.
 Ermita del Santo Cristo, en Lobeznos, Provincia de Zamora.
 Ermita del Santo Cristo, en Santa Colomba de Curueño, Provincia de León.

 Ermita del Cristo del Humilladero, véase Ermita del Humilladero

En Portugal 
Ermida de Santo Cristo
 Ermita del Santo Cristo, en Manadas, Azores (:w:pt).
 Ermita del Santo Cristo, en Santa Maria de Belém, Lisboa (:w:pt).
 Ermita del Santo Cristo, en Angra do Heroísmo, Azores (:w:pt).
 Ermita del Santo Cristo Rey, en Santo Amaro, Velas (:w:pt).

pt:Ermida do Cristo